Kolodjaschne (ukrainisch ; russische Entsprechung Kolodeschnoje/Колодежное) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Kobeljaky, siehe Kolodjaschne (Kobeljaky)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Schyschaky, siehe Kolodjaschne (Schyschaky)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Kolodjaschne (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kowel, siehe Kolodjaschne (Kowel)